Марк ван дер Схоот (, відомий під сценічним псевдо Maduk; 4 жовтня 1990) — голандський drum and bass виконавець та DJ з Амстердаму. Видавався на Hospital Records, Liquicity Records, Viper Recordings а також Monstercat and Fokuz Recordings. Свій перший альбом Never Give Up видав на Hospital Records 29 квітня 2016. Разом з Марісом Гоудзваардом, голандською Maris Goudzwaard, заснували Liquicity.

Історія
Мадук виграв нагороду "Найкращий виконавець початківець" на Drum and Bass Awards 2014, та нагороду "Найкращий DJ початківець" у 2015.

Дискографія

Альбоми

Продовжені сети

Нотатки

Посилання
 Maduk  at Hospital Records
 
 

Артисти, відомі під псевдонімами